Sionkapellet kan syfta på:

 Sionkapellet, Boet – en kyrkobyggnad i Boet, Ödeshögs kommun
 Sionkapellet, Svanshals – en kyrkobyggnad i Svanshals, Ödeshögs kommun
 Sionkapellet, Östra Ny – en kyrkobyggnad i Östra Ny